Max Ehinger ist der Name folgender Personen:

* Max Ehinger (Rennrodler), österreichischer Rennrodler 
 Max Ehinger (Bildhauer) (1905–1983), deutscher Bildhauer
 Max Ehinger (Sportjournalist) (1908–1974), Schweizer Sportjournalist und -historiker